Altenhof heißen folgende geografische Objekte:

 Altenhof (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Altenhof (bei Eckernförde), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Gemeindeteile in Deutschland:
 Altenhof (Barsinghausen), ehemalige Ortschaft im Gebiet der Stadt Barsinghausen, Region Hannover, Niedersachsen
 Altenhof (Ebersburg), Ortsteil der Gemeinde Ebersburg, Landkreis Fulda, Hessen
 Altenhof (Förstchen), Ortsteil der Stadt Leichlingen bei Förstchen, Rheinisch Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Altenhof (Hückeswagen), Ortsteil der Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Altenhof (Ingolstadt), abgegangenen Weiler auf dem Ortsgebiet des Stadtteils Friedrichshofen von Ingolstadt, Bayern 
 Altenhof (Kaldenkirchen), Rittergut in Kaldenkirchen, Stadtteil von Nettetal, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Altenhof (Landscheid), Ortsteil der Gemeinde Landscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Altenhof (Leichlingen), Ortsteil der Stadt Leichlingen bei Nesselrath, Rheinisch Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Altenhof (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen 
 Altenhof (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Altenhof (Lüdenscheid), Ortsteil der Stadt Lüdenscheid, Märkischer Kreis Nordrhein-Westfalen
 Altenhof (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis
 Altenhof (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt i.d.OPf., Landkreis Neumarkt i.d.OPf., Bayern
 Altenhof (Pottenstein), Ortsteil der Stadt Pottenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Altenhof (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Altenhof (Sande), Ortsteil der Gemeinde Sande (Friesland), Landkreis Friesland, Niedersachsen, siehe auch Seediek
 Altenhof (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen 
 Altenhof (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Altenhof (Schorfheide), Ortsteil der Gemeinde Schorfheide, Landkreis Barnim, Brandenburg 
 Altenhof (Wandlitz), wüster Klosterhof auf der Ortsfläche des Ortsteils Schönerlinde von Wandlitz, Brandenburg
 Altenhof (Weitramsdorf), Ortsteil der Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg, Bayern
 Altenhof (Wenden), Ortsteil der Gemeinde Wenden, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Altenhof (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Altenhof (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
Gemeindeteile in Österreich:
 Altenhof (Gemeinde Neuhaus), Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Altenhof (Gemeinde Schönberg), Katastralgemeinde von Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Altenhof (Gemeinde Steinakirchen), Ortsteil von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Altenhof am Hausruck, Ortschaft und Katastralgemeinde von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Altenhof (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Altenhof (Gemeinde Taufkirchen), Ortsteil von Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Altenhof (Gemeinde Wolfern), Ortsteil von Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Altenhof (Gemeinde Goldegg), Ortsteil von Goldegg im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Altenhof (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith), Ortsteil von Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark

sowie:
 Amt Altenhof, historische Verwaltungseinheit im Fürstbistum Fulda
 Stary Dwór (Trzciel), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde  Trzciel, Polen (ehem. Altenhof, Kreis Meseritz)

 Altenhof (Essen), Rentner-Siedlung des Unternehmens Krupp in Essen-Rüttenscheid, Nordrhein-Westfalen
 Altenhof (Mülheim an der Ruhr), evangelisches Gemeindezentrum in Mülheim an der Ruhr

Altenhof ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Altenhof (?), Oberst der Bundeswehr

Siehe auch:
 Althof, Althofen, Altenhofen
 Altenhofer